Kuri má několik významů:

 Kuri – plemeno skotu
 Kuri – město v Jižní Koreji